Der Helvetia-Cup 1968 im Badminton fand in Oslo statt. Es war die 7. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1968
Badmintonwettbewerb in Oslo
Badminton 1968